In My Life kan syfta på:

Låtar
In My Life (The Beatles) – en låt av The Beatles från 1965
In My Life – en låt av The Rasmus från 2003
In My Life (sång av The Brian Jonestown Massacre) – en låt av The Brian Jonestown Massacre från albumet Take It from the Man! från 1996
In My Life (sång av Claude-Michel Schönberg) – en sång i musikalen Les Misérables från 1980

Musikalbum
In My Life (musikalbum) – ett album av Amberlife från 2004
In My Life (musikalbum av Judy Collins) – ett album av Judy Collins från 1966
In My Life (musikalbum av George Martin) – ett album av George Martin från 1998